Занепалі ангели:

 Занепалі ангели — у християнстві це створені з вільною волею спочатку безгрішні ангели, які, будучи захоплені Сатаною і збунтувавшись, перестали служити Богу і стали служителями Сатани.
  — телесеріал 1993—1995 років.
 «Занепалі ангели» — кінофільм гонконгського режисера Вонга Карвая, знятий 1995 року.
 «Занепалі ангели» — фільм жахів 2002 року.
 «Занепалі ангели» — американський фільм жахів 2006 року.